Liste der Kulturdenkmäler in Boos steht für:

 Liste der Kulturdenkmäler in Boos (Eifel)
 Liste der Kulturdenkmäler in Boos (Nahe)